Мовсумов — фамилия. Имеет женскую форму Мовсумова.

Известные носители 
 Мовсумов, Расим — член жюри призов Ballon d’Or / Золотой мяч (France Football), The Best FIFA Football Awards (Призы ФИФА), Golden Foot и World Soccer Awards (Награды журнала World Soccer).
 Мовсумов, Шахмар Ариф оглы (род. 1972) — азербайджанский государственный деятель.